

Persone 
 Fernando Carlos Maletti – vescovo argentino cattolico
 Gianadelio Maletti – generale ed agente segreto italiano naturalizzato sudafricano
 Pietro Maletti – generale italiano

Altro 
 Raggruppamento sahariano "Maletti" – unità del Regio Esercito in Libia durante la seconda guerra mondiale